Juhu ist:
 ein Stadtteil von Mumbai, Indien, siehe Juhu (Mumbai)

JuHu steht für:
 Bundesverband Junge Humanistinnen & Humanisten in Deutschland e. V., siehe Humanistischer Verband Deutschlands #Junge Humanistinnen und Humanisten in Deutschland

Siehe auch: